NEMA steht als Abkürzung für:

 National Electrical Manufacturers Association, US-amerikanischer Fachverband
 eine in Nordamerika übliche Form von Steckern, siehe NEMA-Stecker
 ein Wolkenkratzer in Chicago, siehe One Grant Park
 Baugrößen nach NEMA für Schrittmotoren, siehe Schrittmotor #Baugröße
 ein Schweizer Chiffriergerät, siehe Nema (Maschine)
 National Emergency Management Agency (Bahamas), bahamaische Katastrophenschutzbehörde
 National Emergency Management Agency (Nigeria), nigerianische Katastrophenschutzbehörde
 National Environment Management Authority (Kenia), kenianische Umweltschutzbehörde
 National Environment Management Authority (Uganda), ugandische Umweltschutzbehörde

Nema steht für:
 Nema (Gambia), eine Ortschaft in Gambia
 Nema (Russland), eine Siedlung städtischen Typs in Russland, Oblast Kirow

Néma steht für:
 Néma, eine Stadt in Mauretanien
 Néma (Département), eine Verwaltungseinheit in Mauretanien

Abkürzung